Brandauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Brandauer (* 1946), österreichischer Feuerwehrfunktionär
 Hermann Brandauer (1887–1962), österreichischer Industrieller, Alpinist und paläontologischer Sammler
 Josef Brandauer (1921–1988), österreichischer Politiker (SPÖ), Salzburger Landtagspräsident
 Karin Brandauer (1945–1992), österreichische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Klaus Maria Brandauer (* 1943), österreichischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Brandau